Neopseustidae är en familj av fjärilar. Neopseustidae ingår i överfamiljen Neopseustoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Neopseustidae 12 arter. 

Neopseustidae är enda familjen i överfamiljen Neopseustoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Neopseustidae